

Sigle 
MonoSodic Glutamate – glutammato monosodico, uno dei sali di sodio
Madison Square Garden – arena coperta situata nella città di New York
 Management system guideline

Codici 
 msg – codice ISO 639-3 della lingua moraid
 MSG – abbreviazione di master sergeant, grado militare
 M.S.G. – Sorelle di Santa Gemma Galgani

Musica 
 M.S.G. – abbreviazione di Michael Schenker Group e McAuley Schenker Group, gruppo musicale tedesco che ha utilizzato entrambe le denominazioni
 MSG – album discografico dei Michael Schenker Group del 1981
 MSG – album discografico dei McAuley Schenker Group del 1991